Le mot catégorie recouvre différents concepts.

Philosophie 
 Catégories de l’interprétation est une œuvre d'Aristote.
 Le concept philosophique et logique de catégories (au pluriel), désigne les modes de relation (d'espace, de temps, de qualité, de quantité...), par lesquelles l'esprit conçoit les choses, particulièrement important notamment chez Aristote et Emmanuel Kant.

Sciences 
En science, une catégorie (ou classe ou type) désigne un groupe issu d'une classification.
 en biologie, une catégorie de la classification scientifique des espèces regroupe tous les taxons ayant le même rang taxonomique ;
 en démographie, une catégorie socio-professionnelle est un groupe de professions apparentées selon une classification l'Insee en France ;
 en esthétique, une catégorie esthétique est une notion particulière du beau ;
 en géographie, une rivière est de première catégorie ou deuxième catégorie selon le type de poissons dominant ;
 en informatique, catégories de réseau informatique ;
 en linguistique, une catégorie désigne un groupe de mots ayant un caractère grammatical en commun ;
 en mathématiques, une catégorie est un objet de la théorie des catégories ;
 en météorologie, la catégorie (ou force) d'un cyclone tropical ou d'une tornade indique la force de ses vents ;
 en pharmacologie, catégories de médicaments ;
 en sociologie, une catégorie sociale est une strate de la société. 
 dans de nombreux sports, une catégorie, par exemple d'âge ou de poids, regroupe des individus pouvant s'affronter à chances égales dans une compétition ;
 en statistique une catégorie est synonyme d'une .

Anthropologie 
 en anthropologie, les Catégories sont de groupes avec des valeurs, des idéaux, des caractéristiques politiques et "coutumes enracinées" ou pour de "loisir" et donc capables de simplifier la socialité, de la petite enfance à l'âge scolaire et dans l'âge adulte ainsi que dans les divers professions et non, au-delà de la milieu familial, le plus souvent dans la civilisation moderne de le period-après-guerre (Psychologie communautaire)

Divers 
 au théâtre, liste des catégories d'improvisation théâtrale.
 en audiovisuel, une catégorie de radio privée indique la portée géographique d'une station radio ;
 en cyclisme, la catégorie d'un col de montagne mesure sa difficulté d'ascension ;
 aux échecs, la catégorie d'un tournoi indique le niveau d'excellence des participants d'un tournoi ;
 en sport, une catégorie est un ensemble d'individus classé par le physique ou l'âge.

Wikipédia 
 page d'accueil des catégories dans Wikipédia ;
 page des catégories utilisant Wikidata pour afficher les données dans Wikipédia.